Première Division 2011/12 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 2011/12 (Togo), voetbalcompetitie in Togo